Diese Liste enthält eine alphabetisch geordnete Übersicht über die Mitglieder und Kandidaten des Politischen Büros (Polbüro, später Politbüro) der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD).

Die Bildung eines Politischen Büros (Polbüro) wurde offiziell auf dem VII. Parteitag der KPD (22.–26. August 1921) in Jena beschlossen. Die Zentrale der KPD hatte aber schon Ende September 1920 ein politisches Büro (Pol-Büro) und ein organisatorisches Büro (Or-Büro) eingerichtet, wie aus dem Geschäftsbericht an den V. Parteitag hervorgeht.

Am 28. Februar 1937 wurde das Politbüro des ZK der KPD in Moskau aufgelöst und durch ein vierköpfiges Sekretariat in Paris ersetzt.

Nicht aufgenommen wurden hier die Vertreter des KJVD im Politbüro.

Legende: ko – kooptiert, K – Kandidat, K/M – Kandidat/Mitglied, M – Mitglied, M* – bereits Mitglied im Politbüro der Zentrale der KPD, M/K – Mitglied/Kandidat

Quellen 
 Andreas Herbst, Hermann Weber (Hrsg.): Deutsche Kommunisten. Biographisches Handbuch 1918–1945. Dietz, Berlin 2004; 2., überarbeitete und stark erweiterte Auflage 2008, ISBN 978-3-320-02130-6.
 Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung – Chronik. Teil II: von 1917 bis 1945. Dietz Verlag, Berlin 1966.
 Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.): Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung – Biographisches Lexikon. Dietz Verlag, Berlin 1970.
 Mitglieder und Kandidaten des Politbüros (Polbüro) der KPD in der Weimarer Republik. In: Hermann Weber: „Weiße Flecken“ in der Geschichte. Die KPD-Opfer der Stalinschen Säuberungen und ihre Rehabilitierung. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. isp-Verlag, Frankfurt am Main 1990, ISBN 3-88332-176-1, S. 136–137.

Einzelnachweise 

Kommunistische Partei Deutschlands
!
!
Liste (Politik, Deutschland)
Liste (Personen)